Le mot Sund signifie détroit en suédois, en danois et en norvégien. Le mot sund est fréquent dans la cartographie scandinave, notamment le long des côtes découpées de la Norvège qui sont une suite de sunds et de fjords. Le sund ouvert à ses deux extrémités se distingue du fjord qui est fermé à une extrémité.

.  
 Le détroit de Sund est le nom parfois utilisé en français pour désigner l'Øresund, qui sépare le Danemark de la Suède.

Sund est une municipalité du territoire autonome d'Åland.

Sund est une kommune du comté de Hordaland ;
 Sund est une localité de la kommune de Bø, dans le comté de Nordland ;
 Sund est une localité de la kommune de Flakstad, dans le comté de Nordland ;
 Sund est une localité de la kommune de Gildeskål, dans le comté de Nordland ;
 Sund est une localité de la kommune de Hemnes, dans le comté de Nordland ;
 le mot sund entre en outre dans la composition du nom de nombreuses villes côtières norvégiennes : Ålesund, Brønnøysund, Kristiansund, Stamsund, Havøysund, etc.

Sund est une ville des Îles Féroé.

Sund est une localité de Suède dans la commune de Trosa située dans le comté de Södermanland.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités